Didier Motchane (1931-2017), homme politique français, fils de Léon Motchane ;
 Jean-Loup Motchane (1933), physicien français, fils de Léon Motchane ;
 Léon Motchane (1900-1990), industriel et mathématicien français, fondateur de l'IHES.